Hedgpethius är ett släkte av havsspindlar. Hedgpethius ingår i familjen Ammotheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Hedgpethius